Ро́улз () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Роулз, Барбара (род. 1941 года) — американская фигуристка.
 Роулз, Джон (1921—2002) — американский философ.
 Роулз, Лу (1933—2006) — американский певец, баритон.
 Роулз, Филиппа (1978—2017) — британская метательница диска.